Ел Зомпантле има више значења:

 Ел Зомпантле (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зомпантле (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Зомпантле (Сан Антонино Кастиљо Веласко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Зомпантле (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику